Colombiano ma con passaporto spagnolo, inizia la propria attività calcistica nel Cooperation Deportiva Chía Fútbol Club in Categoría Primera B colombiana.
Successivamente si trasferisce in Venezuela per giocare nella Primera División con la maglia del Unión Lara FC per il campionato di Apertura, trasferendosi poi nel Guaros de Lara per il torneo di Clausura sempre nella Primera División venezuelana.

Terminata l'esperienza sudamericana si sposta in Europa per giocare nelle leghe minori italiane: Trapani (Serie D), GSD Ambrosiana (Eccellenza Veneto), Marsala (Serie D) dove per un infortunio salta gran parte della stagione, Folgore Selinunte (Eccellenza Sicilia).

Fa ritorno in Venezuela per giocare nel Deportivo Lara.

Note

Collegamenti esterni